Michael O’Shea ist der Name folgender Personen:

* Michael O’Shea (Schauspieler) (1906–1973), US-amerikanischer Schauspieler
 Michael O’Shea (Mediziner) (* 1947), britischer Neurologe 
 Michael O’Shea (Cricketspieler) (* 1987), walisischer Cricketspieler 
 Michael O’Shea (Regisseur), US-amerikanischer Drehbuchautor und Regisseur 
 Michael Mary O’Shea (1930–2006), irischer Geistlicher

Siehe auch:
 Michael Shea